NGC 4481 (другие обозначения — MCG 11-15-57, ZWG 315.40, PGC 41222) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4481
Дракон (созвездие)